Didrik Bildt kan syfta på:

 Didrik Bildt (1756–1848), svensk militär
 Didrik Bildt (1879–1933), svensk konstsamlare och mecenat